Das Città di Caltanissetta 2011 war die 13. Ausgabe des Tennis-Sandplatzturniers in Caltanissetta. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde vom 21. bis 27. März 2011 ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für das Einzelturnier fand im Vorfeld eine Qualifikationsrunde mit 29 Teilnehmern statt, bei der sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt 30.000 Euro.

Im Einzel gewann der an Position drei gesetzte Österreicher Andreas Haider-Maurer, der das Finale gegen den ungesetzten Italiener Matteo Viola in zwei Sätzen für sich entschied. Dies war der erste Challenger-Titel im Einzel seiner Karriere. Vorjahressieger Robin Haase aus den Niederlanden trat nicht zur Titelverteidigung an.

In der Doppelkonkurrenz konnte die topgesetzte italienische Paarung bestehend aus Daniele Bracciali und Simone Vagnozzi das Finale gegen die ungesetzten Daniele Giorgini und Adrian Ungur im Match-Tie-Break gewinnen. Dies war Braccialis 21. Titel auf der Challenger Tour seiner Karriere und der erste dieser Saison. Für Vagnozzi war es der 13. Titel bei einem Doppelturnier auf Challenger-Ebene und der dritte der Saison. Es war ihr erster gemeinsamer Erfolg. Die spanischen Vorjahressieger David Marrero und Santiago Ventura traten beide nicht zur Titelverteidigung an.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 135 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 138 kB)
 Turnierplan der Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 129 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Caltanissetta